The head and the heart (nummer), een single uit 1984 van de Ierse zanger Chris de Burgh
 The Head and the Heart (band), een Amerikaanse indiefolkband
 The Head and the Heart (album), een muziekalbum uit 2011 van de gelijknamige band